__БЕЗКН__

-{The Walt Disney Company}- (), опште познато као -{Disney}- (), је амерички разнородни међународни масовни медиј и конгломерат за забаву чије се седиште налази у -{Walt Disney Studios}- комплексу у Калифорнији.

-{Disney}- је првобитно основан 16. октобра 1923. године, од стране браће Волта и Рој О. Дизнија као -{Disney Brothers Cartoon Studio}-, такође је радио под именима -{The Walt Disney Studio}- и -{Walt Disney Productions}-, пре него што је 1986. године званични променио име у -{The Walt Disney Company}-. Предузеће се етаблирало као лидер у америчкој индустрији анимација пре диверзификације у играну филмску продукцију, телевизију и тематске паркове.

Од 1980их, -{Disney}- је створио је и стекао корпоративне одсеке како би пласирао зрелији садржај него што је обично повезан са његовим водећим породично оријентисаним брендовима. Предузеће је познато по свом одсеку филмских студија, Walt Disney Studios, које укључује -{Walt Disney Pictures}-, -{Walt Disney Animation Studios}-, -{Pixar}-, -{Marvel Studios}-, -{Lucasfilm}-, -{20th Century Studios}-, -{Searchlight Pictures}- и -{Blue Sky Studios}-. Друге главне јединице и сегменти извештавања су -{Disney Media Networks}-, -{Disney Parks, Experiences and Products}- и -{Walt Disney Direct-to-Consumer & International}-. Преко ових сегмената, -{Disney}- је власник и функционише -{ABC}- радиодифузном мрежом, кабловским мрежама као што су -{Disney Channel}-, -{ESPN}-, -{Freeform}-, -{FX}- и -{National Geographic}-; одсецима за издаваштво, трговину, музику и позориште и -{Disney Parks, Experiences and Products}-, групом 14 тематских паркова широм света.

Предузеће је саставни део индустријског индекса Дау Џоунс, од 1991. године. Цртани лик Мики Маус, створен 1928. године од стране Волт Дизнија и Аб Ајверкса, је један од светских најпознатијих ликова и служи као званична маскота предузећа.

Јединице предузећа 
-{The Walt Disney Company}- функционише преко четири главне пословне јединице, које зове „пословни сегменти”: -{Studio Entertainment}-, -{Media Networks}-, -{Direct-to-Consumer & International}- и -{Parks, Experiences & Products}-, који укључују тематске паркове, крузерску линију, имовину која се односи на путовања, потрошачке производе и одсеке издаваштва. -{Studio Entertainment}- укључује примарне послове јединице, -{The Walt Disney Studios}-, која укључује филмове, кућу за музику и позоришна одељења. -{Media Networks}- укључује -{Walt Disney Television}- и -{ESPN Inc.}- и састоји се од радиодифузије, кабловских, радио и издавачких и дигиталних послова.  Јединица -{Direct-to-Consumer & International}- укључује дигиталне претплатничке стриминг услуге и међународна права. -{Marvel Entertainment}- је такође директно предузеће за извештава извршном директору, док су његови финансијски резултати пре свега подељени у сегменте -{Studio Entertainment}- and -{Consumer Products}-.

Главна забавна имања предузећа су -{Walt Disney Pictures}-, -{Disney Music Group}-, -{Disney Theatrical Group}-, -{Walt Disney Television}-, -{ESPN}-, -{Disney Consumer Products}-, -{Pixar}-, -{Marvel Studios}-, -{20th Century Studios}-, -{Blue Sky Studios}-, -{UTV Software Communications}-, -{Star India}-, -{Lucasfilm}-, -{Hulu}- и -{Disney Digital Network}-. Одмаралишта предузећа и разнолика повезана имања укључују -{Disney Parks}-, -{Walt Disney World}-, -{Disneyland Resort}-, -{Tokyo Disney Resort}-, -{Disneyland Paris}-, -{Hong Kong Disneyland Resort}-, -{Shanghai Disney Resort}-, -{Disney Vacation Club}-, -{Disney Cruise Line}- и -{Adventures by Disney}-.

Извршни менаџмент 

Председавајући
Волт Дизни је одступио са функције председавајућег 1960. године како би се више фокусирао на креативне аспекте компаније, постајући „извршни продуцент задужен за сву производњу.”
После четворогодишњег конкурса, Рој О. Дизни је постао председавајући.
 Волт Дизни (1945–1960)
 Рој О. Дизни (1964–1971)
 Дон Тејтум (1971–1980)
 Кард Вокер (1980–1983)
 Рејмонд Вотсон (1983–1984)
 Мајкл Ајснер (1984–2004)
 Џорџ Ј. Мичел (2004–2006)
 Џон Е. Пепер Јуниор (2007–2012)
 Боб Ајнер (2012–данас)

Потпредседници
 Рој Е. Дизни (1984–2003)

Извршни председници
 Боб Ајгнер (2020–данас)

Председници
 Волт Дизни (1923–1945)
 Рој О. Дизни (1945–1968)
 Дон Тејтум (1968–1971)
 Кард Вокер (1971–1980)
 Рон В. Милер (1980–1984)
 Френк Велс (1984—1994)
 Мајкл Овиц (1995–1997)
 Боб Ајгер (2000–2012)

Извршни директори
 Рој Е. Дизни (1929—1971)
 Дон Тејтум (1971–1976)
 Кард Вокер (1976—1983)
 Рон В. Милер (1983–1984)
 Мајкл Ајснер (1984–2005)
 Боб Ајгер (2005–2020)
 Боб Чапек (2020–данас)

Главни оперативни директори
 Френк Велс (1984–1994)
 Сенфорд Литвак (1997–1999)
 Боб Ајгер (2000–2005)
 Томас О. Стегс (2015–2016)

Финансијски подаци

Приходи 

Disney ranked No. 55 in the 2018 Fortune 500 list of the largest United States corporations by total revenue.

Оперативни приход

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 
 

 
Предузећа на Њујоршкој берзи